Joan Suñé i Benages (Barcelona, 1865 - Barcelona, 1937), estudiós de Cervantes
 Joan Suñé i Masià (Amposta, 1866 - Barcelona, 1947), flautista i compositor
 Joan Suñé i Sintes (Barcelona, 1902 - Santa Fe, Argentina, 1965), organista i compositor de sardanes